Сновидовичі — село, Рівненська область, Сарненський район
 Сновидовичі — селище, Житомирська область, Олевський район